Storan kan syfta på:

 Storan (klocka) – en kyrkklocka i Uppsala domkyrka
 Storan –  en musik- och teaterbyggnad i stadsdelen Lorensberg i Göteborg, se Stora Teatern, Göteborg
 Storan – en ö och en stadsdel i Stockholm, se Stora Essingen
 Storan - Ruter tio i kortspelet "Storan och Lillan"

Källor